7. Halowe Mistrzostwa Azji w Lekkoatletyce – halowe zawody lekkoatletyczne, które odbywały się od 19 do 21 lutego 2016 w Dosze w Katarze.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też 
 Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2016

Bibliografia 
 
 
 

2016 w lekkoatletyce
2016
Lekkoatletyka w Katarze
Sport w Dosze
2016 w Katarze